Зыряновка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Зыряновка — село в Заринском районе Алтайского края.
 Зыряновка — поселок в Павловском районе Алтайского края. уразднён в 1986 г.
 Зыряновка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.

Реки 
 Зыряновка — река в Омской области, приток Имшегала.
 Зыряновка — река в Красноярском крае, приток Сургутихи.

См. также 
 Зыряново
 Зырянское
 Зырянка